Макклинтон () — шотландская и английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1940) — американский блюз-музыкант, лауреат премий «Грэмми» за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой (совместно с Бонни Рэйтт; 1992) и за лучший современный блюз-альбом (2002, 2006).
  (род. 1961) — американский политик, первый чернокожий мэр Топики (2004—2005).
  (род. 1985) — американский баскетболист, игрок Кубка Европы 2010—2011 в составе израильского клуба «Хапоэль».
  (Кеннет Макклинтон; р. 1947) — североирландский политик и священник, член Ассоциации обороны Ольстера.
  (род. 1939) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула (1970) в составе клуба «Канзас-Сити Чифс».
  (р. ок. 1955) — американский театральный режиссёр и драматург, лауреат премии Obie (2000), номинант на премии «Драма Деск» (2000) и «Тони» (2001) за лучшую режиссуру.
  (О. Б. Макклинтон; 1940—1987) — американский кантри-музыкант.
 Макклинтон, Саммер (род. 1976) — американская художница, иллюстратор комиксов.

См. также